NKM est :
 le code AITA de l'aéroport de Nagoya au Japon ;
 le surnom de Nathalie Kosciusko-Morizet (née en 1973), femme politique française.

Sigle de 3 caractères